Просалентис () — греческая фамилия (женский вариант: Просаленти):
 Просалентис, Павлос (1784—1837) — греческий скульптор и художник; первый профессиональной скульптор новейшей Греции
 Просалентис, Павлос (младший) (1857—1894) — греческий художник
 Просалентис, Спиридон (1830—1895) — греческий художник, сын Павлоса Просалентиса
 Просалентис, Эмилиос (1859—1926) — известный греческий художник маринист